San Clemente puede referirse a:

Personas 

 San Clemente I (f. 97), papa. Festividad: 23 de noviembre.
 San Clemente Ignacio Delgado Cebrián. Festividad: 12 de julio.
 San Clemente María Hofbauer (1750-1820), redentorista austriaco. Festividad: 15 de marzo.
 San Clemente (obispo), obispo. Festividad: 23 de noviembre.
 San Clemente (mártir), obispo y mártir. Festividad: 23 de enero.
 San Clemente de Alejandría (150-217), eclesiástico de Egipto.
 San Clemente de Ocrida (840–916), primer arzobispo de Bulgaria y uno de los siete Apóstoles de Bulgaria.

Arquitectura y edificios 
 Iglesia de San Clemente .
 Basílica de San Clemente de Letrán, templo católico en Roma (Italia).
 Catedral de San Clemente de Aarhus, templo cristiano en la ciudad de Århus (Dinamarca).
 Real monasterio de San Clemente (Sevilla), edificio religioso en Sevilla (España).
 Museo de San Clemente, museo en la ciudad de Córdoba (España).
 Embalse de San Clemente, embalse del norte de la provincia de Granada (España.

Educación 
 Colegio Mayor San Clemente, institución educativa de España.

Localidades y divisiones administrativas 
Argentina
 San Clemente (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba.
 San Clemente del Tuyú, ciudad de la provincia de Buenos Aires.
 Chacras de San Clemente, localidad de la provincia de Buenos Aires.

Chile
 San Clemente (Chile), comuna de la provincia de Talca.

Colombia
 San Clemente (Colombia), división administrativa de Risaralda.

España
 Barrio Nuevo de San Clemente, localidad del municipio de Huéscar, en la provincia de Granada.
 Canal de San Clemente, localidad del municipio de Huéscar, en la provincia de Granada.
 Cuevas de San Clemente, municipio de la provincia de Burgos.
 Pago de San Clemente, localidad del municipio de Trujillo, en la provincia de Cáceres.
 Isla de San Clemente, isla del municipio de Marín, en la provincia de Pontevedra.
 San Clemente (Asturias), localidad del municipio de Ibias, en Asturias.
 San Clemente (Cuenca), municipio de la provincia de Cuenca.
 San Clemente (La Coruña), localidad del municipio de Narón, en la provincia de La Coruña.
 San Clemente (León), localidad del municipio de Cacabelos, en la provincia de León.
 San Clemente (Menorca), localidad del municipio de Mahón, en la provincia de las Islas Baleares.
 San Clemente de Amer, localidad del municipio de Amer, en la provincia de Gerona.
 San Clemente de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona.
 San Clemente de Peralta, localidad del municipio de Forallac, en la provincia de Gerona.
 San Clemente de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada, en la provincia de León.
 San Clemente del Valle, localidad del municipio de San Vicente del Valle, en la provincia de Burgos.
 San Clemente Sasebas, municipio de la provincia de Gerona.

Estados Unidos
 San Clemente (California), ciudad del estado de California.

Filipinas
 San Clemente de Tarlac, municipio de la provincia de Tarlac.

Italia
 San Clemente (RN), comuna de la provincia de Rímini.

Perú
 Distrito de San Clemente, división administrativa de la provincia de Pisco.

Parques y plazas 
 Plaza de San Clemente (Soria), espacio verde en Soria, España.